L’Unità (Die Einheit) ist der Name folgender Periodika:
 L’Unità (1911–1920), italienische Wochenzeitung für Kultur und Politik, gegründet von Gaetano Salvemini
 L’Unità (1924–2014), italienische Tageszeitung, gegründet von Antonio Gramsci